Пето () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Peto с майянского языка можно перевести как лунная корона.

Площадь муниципалитета равна 1055 км², что составляет 2,65 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 60 метров над уровнем моря, расположена в поселении Ла-Колина.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Тахцью и Яшкабой, на востоке c Чикинцонотом, на западе с Цукакабом и Чаксинкином, а также на юго-востоке граничит с муниципалитетами штата Кинтана-Роо.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 55 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 42,6 %:
 основные выращиваемые культуры: кукуруза, бобы и арбузы;
 животноводство: разведение крупного рогатого скота, свиней и птиц;
 торговля, сферы услуг и туризма — 34,2 %;
 производство и строительство — 22,3 %:
 производство одежды и обуви;
 безработные — 0,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 304,8 км;
 электрификация: 94,1 %;
 водоснабжение: 99,1 %;
 водоотведение: 73,6 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить:
 церковь Сан Хосе, построенную в XVIII веке;
 церковь Сан Антонио, построенную в XVII веке;
 несколько часовен XVII века;
 археологические памятники цивилизации майя — Калотмуль, Тишхуалактун и Шой.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана